Dottore a spasso (Doctor at Large) – film del 1957 diretto da Ralph Thomas
Doctor at Large – serie televisiva britannica del 1971